

Biografia 
Si laurea in Letteratura, Musica e Spettacolo all'Università degli studi di Roma La Sapienza. Si diploma in Regia del documentario all'Accademia del Cinema e della Televisione ACT multimedia di Cinecittà. Successivamente consegue la laurea magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale presso l'Università Roma Tre.

Cura diverse regie di cortometraggi, documentari, spot pubblicitari, web-series e videoclip musicali. Nelle opere del regista, sperimentali e spesso incentrate su tematiche sociali, la malattia si trasforma senza retorica in strumento di scoperta e rigenerazione.

Nel 2012 collabora con Sky International per la regia video della rubrica cinematografica 3 2 1 ciak. 

Nel 2014 riceve il Premio Legalità per il film breve Oltre, assegnato direttamente dall'Acis (Associazione Socio Culturale Isola Sacra), Premio Città di Fiumicino contro tutte le mafie.

Nel 2015 la miniserie Rew - La rete invisibile viene trasmessa dai canali televisivi Antenna Sud Pop Tv e TeleAmbiente.

Il 18 febbraio 2017 il cortometraggio Appunti di viaggio da lui diretto viene premiato all'International Filmmaker Festival of World Cinema London - Best Lead Actor in a Foreign Language Film Award. Qualche mese dopo si aggiudica anche il Premio Best Foreign Short Story agli American Filmatic Arts Awards, Brooklyn, New York.

Realizza inoltre la regia del documentario Pasolini e la terza generazione, ispirato al libro Pasolini e la terza generazione, di Paolo Pilati e Irene Dini.

Nel 2019 realizza il documentario Australian Dreams sull'emigrazione degli italiani in Australia con una serie di interviste, come ad esempio quella al team calcistico dell’Apia Associazione polisportiva italo australiana.

Nel 2020 insieme al regista Giuseppe Sciarra realizza il documentario S.O.S. Sold Out ?, reportage che racconta lo stato attuale del mondo dello spettacolo in Italia, durante la pandemia da Covid-19, attraverso il racconto di 34 artisti e lavoratori dello spettacolo, tra cui Ascanio Celestini, Mimmo Calopresti, Nicola Conte, Lina Prosa, Valerio Lundini e gli altri componenti della band VazzaNikki. 

È uscita nel 2022 la docuserie in sei puntate, un lavoro di indagine sul post-covid, L'Ultima transizione tra memoria e futuro, codiretta con Ennio Trinelli e Giuseppe Sciarra, con numerose testimonianze, ad esempio di Stefano Fassina, Dino Pesole, Flavia Fratello, Ginevra Bompiani, Luca Pastorino, Cesare Pietroiusti, Cristina Golotta.

Filmografia

Regista

Videoclip 
 Morfina, di NickSick (2015)
 Un pescatore di sorrisi, di Salamone (2017)

Cortometraggi 
 Minnie (2012)
 Oltre (2012)
 In Itinere (2013) 
 Take Care (2016)
 Una volta (2017)
 Appunti di viaggio (2017)
 Boule de neige - Una nuova vita (2014)

Documentari 
 Wonderart (2011)
 Pasolini e la terza generazione (2017)
Alba Kia art-story (2018)
Australian Dreams (2019)
S.O.S. Sold Out?, codiretto con Giuseppe Sciarra (2020)
L'Ultima transizione tra memora e futuro (2022)

Webseries 
 Rew - La rete invisibile (2014)

Sceneggiatore

Cortometraggi 
 Oltre, regia di Andrea Natale (2012)
 In Itinere, regia di Andrea Natale (2013) 
 Boule de neige - Una nuova vita, regia di Andrea Natale  (2014)
 Appunti di viaggio, regia di Andrea Natale (2017)

Webseries 
 Rew - La rete invisibile, regia di Andrea Natale (2014)

Riconoscimenti 
 2014 – 45º Festival nazionale di Cinematografia Villa di Chiesa
 Primo premio nel per Boule de neige – Una nuova vita 
 2014 – Flaminio Film Festival
 Miglior cortometraggio sociale per Boule de neige – Una nuova vita 
 2014 – Festival Rive Gauche Arte Cinema 
 Miglior sceneggiatura per In Itinere 
 2014 – Festival del cortometraggio CortoCorrente
 Premio legalità per Oltre 
 2015 – Rome Web Awards
 Best Social Impact Special Award per Boule de neige – Una nuova vita 
 2015 – 46º Festival nazionale di Cinematografia Villa di Chiesa Iglesias
 Terzo Premio per In Itinere 
 2017 – Accolade Global Film Competition
 Award of Recognition per Appunti di viaggio 
 2017 – CortoFiction
 Premio Fedic per Appunti di viaggio 
 2017 – Terra di Siena Film Festival
 Menzione speciale nel per Una volta
 2017 – Worldfest-Houston International Film Festival
 Bronze Platinum Award per Appunti di viaggio
 2017 – Southern Shorts Awards
 Award of Merit Spring Roswell per Appunti di viaggio
 2017 – American Filmatic Arts Awards
 Best Foreign Short Story per Appunti di viaggio
 2017 London International Filmmaker Festival of World Cinema
 Best Lead Actor in a Foreign Language Film per Appunti di viaggio
 2017 – Around International Film Festival
 Best Trailer per Pasolini e la terza generazione
 2018 – Hollywood International Indipendent Documentary Awards
 Award of Recognition per Pasolini e la terza generazione
 2018 – Festigious International Film Festival
 Best Feature Documentary per Pasolini e la terza generazione
 2018 – Los Angeles Film Awards
 Best Inspirational per Pasolini e la terza generazione
 2018 – Festival Internazionale dell'audiovisivo su cultura e turismo
 Menzione speciale per Appunti di viaggio
 2020 – Impact Docs Award
 Award of Merit per Albakia Art Story
 2020 – Druk International Film Festival
 Critic's choice Award per Australian Dreams
 2020 – Changing Face International Film Festival
 Best Documentary Feature per Australian Dreams
 2020 – WorldFest-Houston International Film Festival
 Bronze Remi Award Documentary per Australian Dreams
 2020 – Top Indie Film Awards
 Best Short Documentary per Australian Dreams
 2020 – Florence Film Awards
 Honorable Mention Documentary per Australian Dreams
 2020 – Around International Film Festival
 Best Trailer per Australian Dreams
 2020 – Alternative Film Festival
 Best Cinematography Feature Film (Andrea Natale) per Australian Dreams

Note

Collegamenti esterni